Feodorovski-kathedraal (Gorodets), Rusland
 Feodorovski-kathedraal (Jaroslavsk), Rusland
 Feodorovski-kathedraal (Pinsk), Wit-Rusland
 Feodorovski-kathedraal (Poesjkin), Rusland
 Feodorovski-kathedraal (Sint-Petersburg), Rusland

Kathedraal naar patroonheilige